A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Trabzonban rendezték. A férfi egyéni kritérium versenyre július 26.-án került sor. A verseny kilenc kilométer hosszú volt, egy 4,5 kilométeres pályán tettek meg két kört.

Eredmények

Források 

Kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon